Desa Tambaharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tambaharjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 111,08), Jawa Tengah, 
 Desa Tambaharjo (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 111,01), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar